Орло́в Лог — посёлок в Семилукском районе, Воронежской области, между городом Семилуки и селом Девица.

Входит в состав Девицкого сельского поселения.

География 
Посёлок Орлов Лог является частью села Девица, расположен на правом берегу реки Девица в 8 км от города Воронеж.

На месте бывшего карьера по добычи глины имеется меловое озеро излюбленное место отдыха Воронежцев.

История 
Посёлок был основан в начале XX века, для размещения рабочих задействованных в шахтах по добыче глины. В настоящее время шахты не действуют, а район добычи огнеупорных глин сместился на юг и разрабатывается предприятием ОАО «Воронежское рудоуправление» открытым способом.

Население

Социальная сфера

Образование 
В 1934 году было принято решение Семилукского райкома партии о строительстве школы в руднике Орлов Лог. В 1936 году Девицкая средняя школа распахнула свои двери для детей горняков и колхозников. Это была одна из первых средних школ в районе.

В 1963 году Девицкая средняя школа по Постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР была переименована в Орловлогскую среднюю общеобразовательную трудовую политехническую школу с профессиональным образованием.

На сегодняшний день это МКОУ Орловлогская СОШ

Также в поселке имеются детский сад, библиотека и клуб.

Здравоохранение 
В поселке имеется фельдшерско-акушерский пункт.

Экономика 
В поселке действуют:
 МУП «Орловлогский коммунальный комплекс»,
 ООО ПП «Воронежпаркет»,
 ООО «Агрокомплекс»,
 а также розничная торговля продуктами.

В поселке расположена электроподстанция № 34 — «Орлов лог» 35/6кВ ОАО «МРСК Центра» — «Воронеж». Введена в эксплуатацию в 1977 году. Техническая возможность технологического присоединения к данной подстанции отсутствует за неимением фактического резерва мощности.

Транспорт и связь 

В трех километрах от поселка проходит автомобильная дорога федерального значения . Автобусным сообщением посёлок связан с населёнными пунктами Воронеж, Семилуки, Девица, Стрелица, Бахчеево.

В поселке расположено сельское отделение почтовой связи, индекс 396943.

Планировка и застройка 

В 2009 году разработан генеральный план территориального планирования поселения и определены зоны застройки поселения.

См. также 
 Рудник Средний
 Латненское месторождение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации посёлка

Населённые пункты Семилукского района